Мота-дель-Куэрво ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 176,18 км². Население — 6304 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Mota del Cuervo — El Balcón de la Mancha
 Hotel con encanto en Belmonte, a 15 km de Mota del Cuervo 
 Mota del Cuervo — Datos, ferias y fiestas..
 Web oficial del Ayuntamiento de Mota del Cuervo

Муниципалитеты Куэнки